Walk Away (canção de Alanis Morissette)
Walk Away (canção de Aloha from Hell)
Walk Away (canção de Christina Aguilera)
Walk Away (canção de Franz Ferdinand)
Walk Away (canção de Kelly Clarkson)

Desambiguação